Чемпионат Румынии по футболу 1963/1964 — 47-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1963/1964
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1963 году
Спорт в Румынии в 1964 году